Her Diary – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Her Diary – cortometraggio del 1912 diretto da Harry C. Mathews